Эта статья — об имени. Об английской фамилии германского происхождения см. Мейнард, о французской фамилии — Менар, об итальянской фамилии — Майнарди.

Ма́йнхард, Мейнхард (нем. Meinhard) — мужское личное имя, а также фамилия и топоним.

Происхождение 
Происходит от древнегерманского имени Maginhard (Meginhard, Meinard): magan, megin (сила, мощь) + hart, hard (сильный, стойкий, отважный).

Известные носители имени 
 Майнхард фон Зегеберг (1127—1196) — первый епископ Ливонии, святой католической церкви.
 Мейнхард I (ок. 1070—1142) — граф Горицы, пфальцграф Каринтии и фогт Аквилеи из династии Мейнхардинов.
 Мейнхард I (ок. 1205—1258) — граф Горицы (под именем Мейнхард III) с 1232 года, граф Тироля с 1253 года, из Горицко-Тирольской династии.
 Мейнхард II (ок. 1238—1295) — граф Горицы (под именем Мейнхард IV) в 1257—1271 годах, граф Тироля с 1257 года, герцог Каринтии и Крайны c 1286 года, из Горицко-Тирольской династии.
 Мейнхард III (1344—1363) — граф Тироля и герцог Верхней Баварии в 1361 года из династии Виттельсбахов.
 Майнхард фон Кверфурт (умер в 1299) — ландмейстер Тевтонского Ордена в Пруссии в 1288—1299 годах.
 Мейнхардт Шомберг (1641—1719) — кавалер рыцарского Ордена подвязки, немецко-французско-британский генерал.
 Герман Майнхард Поппен(1885—1956) — немецкий хормейстер и музыковед.
 Майнхард Михаэль Мозер (1924—2002) — австрийский миколог, один из самых влиятельных микологов-систематиков XX века.
 Майнхард фон Геркан (родился в 1935) — немецкий архитектор.
 Майнхард Немер (родился в 1941) — восточно-германский бобслеист, пилот, выступавший за сборную ГДР в середине 1970-х — начале 1980-х годов.
 Майнхард (родился в 1979) — немецкий музыкант, основатель музыкального проекта Meinhard.

См. также 
 Майнхард — коммуна в Германии, в земле Гессен.
 Мейнгардт — дворянский род.

Примечания 

Мужские имена
Имена германского происхождения
Страницы значений:Тёзки